Přírodní praseodym (59Pr) je tvořen jediným izotopem, 141Pr, což jej řadí mezi monoizotopické prvky. Bylo také popsáno 38 radioizotopů, s nukleonovými čísly 121 až 159, a několik jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější radioizotopy jsou 143Pr (poločas přeměny 13,57 dne), 142Pr (19,12 hodin), 145Pr (5,984 h), 139Pr (4,41 h) a 137Pr (1,28 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 25 minut, většina pod 2 minuty. Radioizotopy s nukleonovým číslem 140 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy ceru, zatímco u 142Pr a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na neodym..

Seznam izotopů

Reference 

praseodym
Praseodym